Middlesex Township,  un township du comté de Butler.
 ,  un township du comté de Cumberland.

Homonymie de townships